Нестор Гарсія:
 Нестор Гарсія ( 1965) — аргентинський баскетбольний тренер.
 Нестор Гарсія ( 1966) — венесуельський борець греко-римського стилю, призер Панамериканських чемпіонатів, Панамериканських ігор, чемпіонату Центральної Америки, Центральноамериканських і Карибських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Нестор Гарсія (1954—1993) — колумбійський вулканолог.
 Нестор Гарсія ( 1975) — уругвайський марафонець, учасник Олімпійських ігор.